Vikio ima više značenja:
 Vikio (Areco)
 Vikio (Firenca)
 Vikio (Piza)